Heinz Pannwitz (ur. jako Paulsen, ur. 1911 w Berlinie, zm. 1981) – oficer Gestapo. 

W 1942 prowadził śledztwo w sprawie zamachu na Reinharda Heydricha. W 1943 nadzorował śledztwo w sprawie Czerwonej Orkiestry.

Przypisy 

Funkcjonariusze Gestapo
Funkcjonariusze niemieckich służb specjalnych
Urodzeni w 1911
Zmarli w 1981
Ludzie urodzeni w Berlinie